Рестора́ция:
 Ресторация (от фр. restauration) — устаревшее наименование ресторана; в некоторых государствах и странах: трактир, чистая харчевня, столовая, небольшой ресторан.
 Ресторация — в международном праве вид юридической ответственности государства-правонарушителя, заключающейся в восстановлении прежнего состояния нарушенного права и несения связанных с этим расходов.

См. также 
 Реставрация